Ел Рамонал има више значења:

 Ел Рамонал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Рамонал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Рамонал (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Рамонал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Рамонал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Рамонал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рамонал (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Рамонал (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Рамонал (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику